Barátos (Brateş), községközpont Romániában, Kovászna megyében;
Barátos-oldal, domboldal Gyergyóújfaluban;